Therese-Giehse-Allee (München), een straat in München
Therese-Giehse-Allee (metrostation), een station van de metro van München